

Hydronyme 
 L'Esches est une rivière française affluent de la rive droite de l'Oise, donc un sous-affluent de la Seine qui passe par Esches.

Toponyme 
 Esches est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France, traversée par l'Esches.
 Esch-sur-Alzette est une ville luxembourgeoise.